Banditernas överman kan syfta på:

 Banditernas överman (film, 1933) – en amerikansk film från 1933 i regi av Mack V. Wright, originaltitel Somewhere in Sonora
 Banditernas överman (film, 1934) – en amerikansk animerad kortfilm med Musse Pigg från 1934, originaltitel Two-Gun Mickey